Барнвелд има више значења:
 Барнвелд (Њујорк)
 Барнвелд (Висконсин)